Кайл може да се отнася за:
 Крис Кайл (1974-2013), американски военен
 Сюзън Кайл (р. 1946), американска писателка